Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 17 au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Lori McNeil.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Newport
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en juillet 1989